Quillota (provincie), een provincie van Chili
 Quillota (Valparaíso), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso